Мошня́ги — село в Балтском районе Одесской области. Расположено в 10 километрах от районного центра Балта.

Населённые пункты Балтского района